South Tower van het World Trade Center, een 415 meter hoge wolkenkrabber, onderdeel van het voormalige World Trade Center in de Amerikaanse stad New York
 The South Tower, een sculptuur van Don Gummer uit 2008 gebaseerd op de voormalige South Tower van het World Trade Center
 10 Hudson Yards, een wolkenkrabber in New York met de bijnaam South Tower omdat hij de meest zuidelijke toren is van het bouwproject Hudson Yards

Zie ook 
 Zuidertoren (doorverwijspagina)

Wikipedia:Doorverwijspagina